Антонин (Антон) Йоре (встречается также вариант Антониус Йоор) (, 31 декабря 1954 года, Рамсдонксвер, провинция Северный Брабант) — нидерландский футболист и тренер.

Карьера 
В качестве футболиста выступал на позиции защитника. Практически всю свою карьеру провел в середняках Высшего дивизиона «НАК Бреда» и «Валвейк». В качестве тренера, в основном, работал с юношескими командами. В разное время специалист возглавлял юниорскую сборную Катара и молодежные сборные Казахстана и Латвии Также наставник руководил рядом клубов с постсоветского пространства.

С 2016 по 2018 год Йоре ассистировал Тронду Фредриксену в норвежском «Олесунне»

Достижения

Футболиста 
 Первый дивизион Нидерландов (1): 1987/88.

Тренера 
  Обладатель Кубка Казахстана (1): 2006.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК НАК Бреда
Игроки ФК «Валвейк»
Футбольные тренеры Нидерландов
Тренеры ФК «Алма-Ата»
Тренеры ФК «Каунас»
Тренеры ФК «Олимп»